Il Saint-Cloud Paris Stade Français è una società pallavolistica femminile francese con sede a Parigi: milita nel campionato di Ligue A.

Storia 
Fondato con il nome di Stade Français volley, il club vince lo scudetto nella stagione 1959-60, ottenendo anche la qualificazione per la Coppa dei Campioni 1960-61. Successivamente la squadra retrocede nelle serie minori.

Nel 2004 il club inizia una collaborazione con il Saint-Cloud Volley-Ball e muta il proprio nome in Union Stade Français Saint-Cloud: nella stagione 2004-05 è nuovamente in Pro A. Al termine della stagione 2010-11, a seguito del penultimo posto in classifica, la squadra retrocede in Excellence: tuttavia già nell'annata successiva guadagna una nuova promozione in massima serie.

Ritornata in Ligue A nella stagione 2012-13, il 1º luglio 2013, a seguito del definitivo inglobamento del Saint-Cloud Volley-Ball cambia denominazione in Saint-Cloud Paris Stade Français. Nell'annata 2015-16 ritorna a disputare una competizione europea prenendo parte alla Coppa CEV.

Rosa 2019-2020

Palmarès 
 
1959-60

Pallavoliste

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni